

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Klimonty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń 
 Klimonty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy

Miejscowość na Białorusi 
 Klimonty - wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Radoszkowice

Zobacz też 
 Klimasy, Klimki, Klimkowo, Klimkówka, Klimontów, Klimontówek, Klimówka, Klimy